In 1949/50 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. SpVgg Fürth werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel net als de nummers twee tot vier.

Mannheim versloeg Borussia Dortmund en werd dan door Preußen Dellbrück verslagen. Fürth versloeg STV Horst-Emscher en FC St. Pauli en verloor dan van Stuttgart. Deze laatste versloeg eerder al VfL Osnabrück en 1. FC Kaiserslautern. Offenbach versloeg Tennis Borussia Berlin, Hamburger SV en Dellbrück. In de finale bekampten Stuttgart en Offenbach elkaar, Stuttgart won met 2-1.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1949/50
Oberliga Süd